Мотузенко Володимир Іванович (* 1936) — заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР зі спортивної акробатики
 Мотузенко Олександр Олексійович (* 1967) — український веслувальник. Заслужений майстер спорту СРСР, срібний призер Олімпійських ігор у Сеулі 1988 року, чемпіон світу 1987, 1989, 1990 років.
 Мотузенко Олена Олександрівна (* 1969) — український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент.

Примітки 

Прізвища на -ко